Ripuaria steht für:
 Ripuarien, Territorium der Rheinfranken

Ripuaria ist der Name folgender Studentenverbindungen:
 KDStV Ripuaria Bonn im Cartellverband
 KDStV Ripuaria Freiburg im Breisgau im Cartellverband
 Burschenschaft Ripuaria, Valparaíso und Viña del Mar, Chile

Siehe auch:
 Lex Ripuaria